Pein steht für:

 Pein, früher Strafe oder Schmerz, heute körperliches oder seelisches Unbehagen

Pein ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Pein (* 1967), österreichischer Dartspieler
 Bernhard Pein (1891–1970), deutscher Pädagoge
 Ernst Pein (1883–1962), deutscher Unternehmer
 Friedrich Pein (1915–1975), österreichischer Scharfschütze in der Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs
 Hans-Hermann Pein (* 1948), deutscher Unternehmer
 Jodok Pein († nach 1729), österreichischer kaiserlich-königlicher Registrator
 Johann August Pein (1843–1900), Lehrer an der Oberrealschule Bochum
 Karen Pein (* 1973), deutsche Stadtplanerin und Politikerin (SPD), Senatorin in Hamburg
 Marion Pein (1948–2020), deutsche Politikerin (Die Grünen), MdHB
 Milan Pein (* 1974), deutscher Politiker (SPD), MdHB
 Sigrid Pein (* 1943), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Tobias von Pein (* 1985), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Pain (Begriffsklärung)
 Payne
 Pine (Begriffsklärung)
 Pyne